

Нью-Камберленд — місто, штат Пенсільванія
 Нью-Камберленд — місто, штат Західна Вірджинія